Saadiyat Lagoons is een toekomstige wijk op het door TDIC ontwikkelde eiland Saadiyat. De wijk is een van de zeven wijken op dat eiland. Saadiyat Lagoons zal gekenmerkt worden door een onder andere kleine eilandjes die zich in wateren bedoeld voor de pleziervaart bevinden. Ook zullen de getijden invloed hebben over die wateren.

De wijk heeft een totale oppervlakte van 3,5 vierkante kilometer.

Abu Dhabi
Bouwproject